|-
|(19001)||2000 RV60|| align=right|13,1|| align=right|2,692|| align=right|0,029|| align=right|11,96|| align=right|4,416||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19002 Tongkexue||2000 RD61|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,127|| align=right|7,39|| align=right|3,707||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19003 Erinfrey||2000 RL61|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,081|| align=right|3,59|| align=right|4,679||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19004 Chirayath||2000 RU62|| align=right|15,9|| align=right|2,230|| align=right|0,177|| align=right|1,57|| align=right|3,329||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19005 Teckman||2000 RY64|| align=right|14,6|| align=right|2,866|| align=right|0,046|| align=right|1,18|| align=right|4,850||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19006)||2000 RY65|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,143|| align=right|11,85|| align=right|4,288||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19007 Nirajnathan||2000 RD68|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,161|| align=right|5,10|| align=right|3,412||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19008 Kristibutler||2000 RV70|| align=right|14,3|| align=right|2,907|| align=right|0,054|| align=right|2,86|| align=right|4,956||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19009 Galenmaly||2000 RF72|| align=right|14,2|| align=right|2,689|| align=right|0,165|| align=right|7,20|| align=right|4,410||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19010)||2000 RT72|| align=right|13,0|| align=right|3,204|| align=right|0,044|| align=right|21,06|| align=right|5,734||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19011)||2000 RU75|| align=right|15,4|| align=right|1,932|| align=right|0,040|| align=right|24,63|| align=right|2,685||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19012)||2000 RZ75|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,090|| align=right|12,51|| align=right|4,218||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19013)||2000 RN76|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,188|| align=right|6,82|| align=right|4,100||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19014)||2000 RW77|| align=right|13,7|| align=right|2,798|| align=right|0,092|| align=right|5,23|| align=right|4,680||MBA||9. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19015)||2000 RX77|| align=right|13,8|| align=right|2,791|| align=right|0,166|| align=right|9,35|| align=right|4,662||MBA||9. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19016)||2000 RY78|| align=right|13,6|| align=right|2,745|| align=right|0,077|| align=right|10,78|| align=right|4,548||MBA||11. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(19017)||2000 RH93|| align=right|15,3|| align=right|2,897|| align=right|0,031|| align=right|1,01|| align=right|4,931||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19018)||2000 RL100|| align=right|11,3|| align=right|5,176|| align=right|0,100|| align=right|27,74|| align=right|11,78||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|19019 Sunflower||2000 SB|| align=right|14,5|| align=right|2,546|| align=right|0,179|| align=right|4,88|| align=right|4,062||MBA||17. september 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(19020)||2000 SC6|| align=right|10,4|| align=right|5,225|| align=right|0,112|| align=right|17,10|| align=right|11,95||JUT||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19021)||2000 SC8|| align=right|13,6|| align=right|2,681|| align=right|0,305|| align=right|46,63|| align=right|4,388||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19022 Penzel||2000 SR44|| align=right|15,1|| align=right|2,536|| align=right|0,083|| align=right|2,19|| align=right|4,039||MBA||26. september 2000||Drebach||G. Lehmann
|-
|19023 Varela||2000 SH111|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,149|| align=right|2,57|| align=right|4,340||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19024)||2000 SS112|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,137|| align=right|2,92|| align=right|5,393||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19025 Arthurpetron||2000 SC117|| align=right|14,8|| align=right|2,441|| align=right|0,086|| align=right|6,42|| align=right|3,812||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19026)||2000 SR145|| align=right|13,2|| align=right|3,073|| align=right|0,046|| align=right|1,74|| align=right|5,386||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19027)||2000 SZ149|| align=right|13,4|| align=right|2,979|| align=right|0,073|| align=right|10,59|| align=right|5,142||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19028)||2000 SC165|| align=right|12,3|| align=right|3,133|| align=right|0,007|| align=right|11,95|| align=right|5,546||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19029 Briede||2000 SR205|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,158|| align=right|2,76|| align=right|3,711||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19030)||2000 SJ276|| align=right|12,9|| align=right|3,221|| align=right|0,178|| align=right|15,90|| align=right|5,779||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19031)||2000 SU295|| align=right|13,3|| align=right|2,630|| align=right|0,122|| align=right|15,98|| align=right|4,263||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19032)||2053 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,683|| align=right|0,153|| align=right|3,15|| align=right|4,394||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19033)||2157 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,151|| align=right|20,56|| align=right|5,680||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|19034 Santorini||2554 P-L|| align=right|12,3|| align=right|3,958|| align=right|0,246|| align=right|3,54|| align=right|7,873||HLD||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19035)||4634 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,242|| align=right|0,199|| align=right|4,80|| align=right|3,357||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19036)||4642 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,248|| align=right|1,14|| align=right|3,623||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19037)||4663 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,225|| align=right|2,75|| align=right|3,622||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19038)||4764 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,884|| align=right|0,031|| align=right|2,25|| align=right|4,897||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19039)||4844 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,092|| align=right|3,15|| align=right|3,326||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19040)||4875 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,165|| align=right|3,25|| align=right|3,627||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19041)||6055 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,214|| align=right|1,87|| align=right|3,617||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19042)||6104 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,174|| align=right|0,086|| align=right|3,65|| align=right|5,653||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19043)||6214 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,115|| align=right|4,33|| align=right|3,624||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19044)||6516 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,225|| align=right|0,244|| align=right|6,45|| align=right|3,318||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19045)||6593 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,186|| align=right|3,17|| align=right|3,314||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19046)||7607 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,363|| align=right|0,207|| align=right|3,41|| align=right|3,632||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19047)||9516 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,222|| align=right|0,073|| align=right|2,36|| align=right|3,311||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19048)||9567 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,048|| align=right|9,46|| align=right|5,658||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19049)||1105 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,712|| align=right|0,086|| align=right|6,67|| align=right|4,466||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19050)||1162 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,095|| align=right|10,70|| align=right|5,384||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19051)||3210 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,469|| align=right|0,138|| align=right|1,71|| align=right|3,879||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19052)||1017 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,016|| align=right|9,49|| align=right|5,384||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19053)||1054 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,072|| align=right|0,203|| align=right|3,61|| align=right|5,383||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19054)||1058 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,070|| align=right|5,34|| align=right|5,327||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19055)||1066 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,028|| align=right|0,121|| align=right|3,88|| align=right|5,268||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19056)||1162 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,121|| align=right|2,86|| align=right|4,414||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19057)||1166 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,190|| align=right|7,13|| align=right|3,824||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19058)||1331 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,712|| align=right|0,086|| align=right|1,64|| align=right|4,464||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19059)||1352 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,124|| align=right|00,54|| align=right|3,824||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19060)||2176 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,691|| align=right|0,118|| align=right|13,84|| align=right|4,415||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19061)||2261 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,168|| align=right|2,11|| align=right|3,789||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19062)||2289 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,060|| align=right|0,109|| align=right|9,43|| align=right|5,353||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19063)||3147 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,101|| align=right|3,39|| align=right|5,342||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19064)||3176 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,058|| align=right|4,16|| align=right|3,781||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19065)||3351 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,159|| align=right|2,74|| align=right|3,758||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19066)||4068 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,066|| align=right|3,64|| align=right|4,470||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19067)||4087 T-2|| align=right|15,5|| align=right|3,037|| align=right|0,214|| align=right|1,90|| align=right|5,292||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19068)||4232 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,448|| align=right|0,173|| align=right|3,98|| align=right|3,830||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19069)||5149 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,086|| align=right|9,51|| align=right|5,346||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19070)||5491 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,073|| align=right|0,027|| align=right|12,17|| align=right|5,386||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19071)||1047 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,128|| align=right|6,36|| align=right|4,568||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19072)||1222 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,157|| align=right|5,96|| align=right|5,661||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19073)||3157 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,111|| align=right|3,79|| align=right|3,260||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19074)||4236 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,145|| align=right|0,097|| align=right|6,39|| align=right|5,575||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19075)||4288 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,082|| align=right|5,72|| align=right|4,532||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19076)||5002 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,041|| align=right|7,08|| align=right|4,558||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19077)||5123 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,085|| align=right|7,17|| align=right|3,781||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19078)||5187 T-3|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,126|| align=right|17,69|| align=right|5,601||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19079)||1967 KC|| align=right|13,4|| align=right|2,972|| align=right|0,177|| align=right|8,05|| align=right|5,122||MBA||31. maj 1967||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(19080)||1970 JB|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,281|| align=right|20,67|| align=right|3,527||MBA||10. maj 1970||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|19081 Mravinskij||1973 SX2|| align=right|12,6|| align=right|2,567|| align=right|0,116|| align=right|14,69|| align=right|4,113||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|19082 Vikchernov||1976 QS|| align=right|14,6|| align=right|2,247|| align=right|0,255|| align=right|6,05|| align=right|3,367||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(19083)||1977 DA4|| align=right|13,5|| align=right|2,887|| align=right|0,057|| align=right|3,25|| align=right|4,904||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(19084)||1978 RQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,312|| align=right|0,059|| align=right|6,74|| align=right|3,514||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19085)||1978 UR4|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,195|| align=right|2,47|| align=right|3,626||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(19086)||1978 VB3|| align=right|12,5|| align=right|3,091|| align=right|0,087|| align=right|13,20|| align=right|5,434||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19087)||1978 VT4|| align=right|14,1|| align=right|3,126|| align=right|0,133|| align=right|1,54|| align=right|5,526||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19088)||1978 VW4|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,175|| align=right|1,71|| align=right|3,686||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19089)||1978 VZ6|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,067|| align=right|1,81|| align=right|5,525||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19090)||1978 VM9|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,112|| align=right|5,31|| align=right|3,688||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19091)||1978 XX|| align=right|13,2|| align=right|2,671|| align=right|0,115|| align=right|13,68|| align=right|4,365||MBA||6. december 1978||Observatorij Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(19092)||1979 MF2|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,209|| align=right|1,08|| align=right|3,424||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19093)||1979 MM3|| align=right|13,8|| align=right|2,865|| align=right|0,117|| align=right|17,71|| align=right|4,850||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19094)||1979 MR6|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,131|| align=right|4,07|| align=right|3,361||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19095)||1979 MA8|| align=right|14,8|| align=right|2,986|| align=right|0,162|| align=right|3,97|| align=right|5,158||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|19096 Leonfridman||1979 TY1|| align=right|14,2|| align=right|2,294|| align=right|0,150|| align=right|8,50|| align=right|3,474||MBA||14. oktober 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(19097)||1981 EY2|| align=right|13,8|| align=right|3,073|| align=right|0,102|| align=right|9,25|| align=right|5,387||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19098)||1981 EM3|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,073|| align=right|5,84|| align=right|3,404||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19099)||1981 EC4|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,111|| align=right|10,25|| align=right|4,139||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19100)||1981 EH5|| align=right|14,2|| align=right|3,071|| align=right|0,066|| align=right|8,98|| align=right|5,380||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19101)||1981 EV6|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,107|| align=right|7,61|| align=right|5,402||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19102)||1981 EH8|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,137|| align=right|7,30|| align=right|3,442||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19103)||1981 ER11|| align=right|16,7|| align=right|2,610|| align=right|0,064|| align=right|2,41|| align=right|4,216||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19104)||1981 EY13|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,101|| align=right|8,37|| align=right|5,356||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19105)||1981 EB15|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,138|| align=right|2,59|| align=right|4,131||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19106)||1981 EV15|| align=right|15,5|| align=right|2,621|| align=right|0,047|| align=right|10,46|| align=right|4,243||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19107)||1981 EU19|| align=right|14,7|| align=right|2,315|| align=right|0,140|| align=right|5,41|| align=right|3,522||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19108)||1981 EV21|| align=right|14,4|| align=right|3,009|| align=right|0,116|| align=right|10,59|| align=right|5,218||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19109)||1981 EZ23|| align=right|16,5|| align=right|2,628|| align=right|0,063|| align=right|2,92|| align=right|4,259||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19110)||1981 EF29|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,131|| align=right|4,29|| align=right|5,486||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19111)||1981 EM29|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,100|| align=right|5,77|| align=right|3,515||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19112)||1981 EN31|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,113|| align=right|4,22|| align=right|3,507||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19113)||1981 EB33|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,189|| align=right|12,16|| align=right|4,277||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19114)||1981 EP37|| align=right|15,5|| align=right|2,600|| align=right|0,135|| align=right|2,63|| align=right|4,191||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19115)||1981 EM39|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,090|| align=right|5,29|| align=right|3,468||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19116)||1981 EZ40|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,178|| align=right|5,35|| align=right|3,452||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19117)||1981 EL41|| align=right|14,8|| align=right|3,072|| align=right|0,005|| align=right|10,31|| align=right|5,384||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19118)||1981 SD2|| align=right|13,9|| align=right|2,386|| align=right|0,130|| align=right|6,40|| align=right|3,686||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|19119 Dimpna||1981 SG3|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,233|| align=right|3,77|| align=right|3,754||MBA||27. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|19120 Doronina||1983 PM1|| align=right|13,4|| align=right|2,568|| align=right|0,215|| align=right|7,99|| align=right|4,115||MBA||6. avgust 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(19121)||1985 CY1|| align=right|13,9|| align=right|3,150|| align=right|0,277|| align=right|12,34|| align=right|5,591||MBA||12. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19122)||1985 VF1|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,216|| align=right|1,23|| align=right|3,623||MBA||7. november 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(19123)||1986 TP1|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,271|| align=right|2,98|| align=right|3,568||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(19124)||1986 TH3|| align=right|13,8|| align=right|2,738|| align=right|0,318|| align=right|15,55|| align=right|4,529||MBA||4. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(19125)||1987 CH|| align=right|14,1|| align=right|2,204|| align=right|0,076|| align=right|5,44|| align=right|3,271||MBA||2. februar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|19126 Ottohahn||1987 QW|| align=right|14,8|| align=right|2,537|| align=right|0,193|| align=right|12,41|| align=right|4,040||MBA||22. avgust 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|19127 Olegefremov||1987 QH10|| align=right|15,2|| align=right|2,170|| align=right|0,317|| align=right|5,23|| align=right|3,195||MBA||26. avgust 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(19128)||1987 YR1|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,187|| align=right|13,93|| align=right|4,482||MBA||17. december 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|19129 Loos||1988 AL1|| align=right|13,8|| align=right|2,651|| align=right|0,131|| align=right|5,87|| align=right|4,315||MBA||10. januar 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(19130)||1988 CG2|| align=right|13,3|| align=right|2,732|| align=right|0,146|| align=right|15,23|| align=right|4,515||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19131)||1988 CY3|| align=right|14,2|| align=right|2,763|| align=right|0,162|| align=right|8,68|| align=right|4,592||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19132)||1988 CL4|| align=right|13,5|| align=right|2,774|| align=right|0,153|| align=right|7,58|| align=right|4,620||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19133)||1988 PC2|| align=right|13,0|| align=right|2,661|| align=right|0,193|| align=right|12,13|| align=right|4,340||MBA||7. avgust 1988||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(19134)||1988 TQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,459|| align=right|0,143|| align=right|5,86|| align=right|3,856||MBA||15. oktober 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(19135)||1988 XQ|| align=right|13,5|| align=right|2,535|| align=right|0,271|| align=right|9,67|| align=right|4,037||MBA||3. december 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|19136 Strassmann||1989 AZ6|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,102|| align=right|4,77|| align=right|4,187||MBA||10. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19137)||1989 CP2|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,164|| align=right|8,81|| align=right|4,062||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19138)||1989 EJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,169|| align=right|0,117|| align=right|4,17|| align=right|3,195||MBA||10. marec 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|19139 Apian||1989 GJ8|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,076|| align=right|8,04|| align=right|4,158||MBA||6. april 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|19140 Jansmit||1989 RJ2|| align=right|14,1|| align=right|2,325|| align=right|0,254|| align=right|21,62|| align=right|3,545||MBA||2. september 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(19141)||1989 SB4|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,175|| align=right|4,09|| align=right|3,560||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19142)||1989 SU4|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,181|| align=right|3,60|| align=right|3,561||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19143)||1989 SA10|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,081|| align=right|7,66|| align=right|3,481||MBA||26. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19144)||1989 UP1|| align=right|13,7|| align=right|2,327|| align=right|0,200|| align=right|6,72|| align=right|3,549||MBA||28. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(19145)||1989 YC|| align=right|14,3|| align=right|2,402|| align=right|0,272|| align=right|10,39|| align=right|3,723||MBA||25. december 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|(19146)||1989 YY|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,159|| align=right|3,01|| align=right|3,704||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19147)||1989 YV4|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,127|| align=right|1,58|| align=right|3,714||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19148)||1989 YA5|| align=right|12,7|| align=right|3,127|| align=right|0,139|| align=right|19,68|| align=right|5,529||MBA||28. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|19149 Boccaccio||1990 EZ2|| align=right|13,0|| align=right|3,380|| align=right|0,076|| align=right|6,73|| align=right|6,214||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19150)||1990 HY|| align=right|13,1|| align=right|2,589|| align=right|0,079|| align=right|16,34|| align=right|4,165||MBA||26. april 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(19151)||1990 KD1|| align=right|14,1|| align=right|2,548|| align=right|0,094|| align=right|12,40|| align=right|4,067||MBA||20. maj 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19152)||1990 OB5|| align=right|12,8|| align=right|2,686|| align=right|0,192|| align=right|11,78|| align=right|4,400||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(19153)||1990 QB3|| align=right|15,3|| align=right|2,191|| align=right|0,166|| align=right|3,84|| align=right|3,243||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(19154)||1990 QX4|| align=right|14,9|| align=right|2,184|| align=right|0,182|| align=right|5,21|| align=right|3,226||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(19155)||1990 SX3|| align=right|13,1|| align=right|2,588|| align=right|0,217|| align=right|12,30|| align=right|4,162||MBA||22. september 1990||Observatorij Palomar||B. Roman
|-
|(19156)||1990 SE4|| align=right|13,9|| align=right|2,701|| align=right|0,006|| align=right|1,25|| align=right|4,439||MBA||20. september 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(19157)||1990 SS6|| align=right|15,4|| align=right|2,167|| align=right|0,150|| align=right|3,38|| align=right|3,189||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19158)||1990 SN7|| align=right|14,9|| align=right|2,189|| align=right|0,206|| align=right|4,24|| align=right|3,238||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19159)||1990 TT|| align=right|13,5|| align=right|2,767|| align=right|0,058|| align=right|8,50|| align=right|4,603||MBA||10. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19160)||1990 TC1|| align=right|15,0|| align=right|2,240|| align=right|0,197|| align=right|4,10|| align=right|3,351||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19161)||1990 TQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,179|| align=right|5,97|| align=right|3,399||MBA||15. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|19162 Wambsganss||1990 TZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,721|| align=right|0,088|| align=right|2,29|| align=right|4,488||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(19163)||1990 WE5|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,057|| align=right|5,76|| align=right|3,387||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19164)||1991 AU1|| align=right|13,5|| align=right|1,856|| align=right|0,055|| align=right|22,33|| align=right|2,528||MBA||12. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(19165)||1991 CD|| align=right|13,7|| align=right|2,291|| align=right|0,076|| align=right|7,80|| align=right|3,468||MBA||4. februar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19166)||1991 EY1|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,138|| align=right|5,07|| align=right|3,514||MBA||7. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19167)||1991 ED2|| align=right|14,2|| align=right|2,266|| align=right|0,096|| align=right|4,70|| align=right|3,411||MBA||9. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19168)||1991 EO5|| align=right|13,1|| align=right|3,054|| align=right|0,113|| align=right|10,47|| align=right|5,336||MBA||14. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19169)||1991 FD|| align=right|13,7|| align=right|2,348|| align=right|0,181|| align=right|24,90|| align=right|3,597||MBA||17. marec 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(19170)||1991 FH|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,135|| align=right|19,38|| align=right|5,667||MBA||18. marec 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19171)||1991 FS|| align=right|14,2|| align=right|2,311|| align=right|0,177|| align=right|4,79|| align=right|3,513||MBA||17. marec 1991||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(19172)||1991 FC4|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,141|| align=right|2,32|| align=right|3,583||MBA||22. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|19173 Virginiaterése||1991 GE2|| align=right|14,0|| align=right|2,428|| align=right|0,197|| align=right|14,21|| align=right|3,782||MBA||15. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(19174)||1991 NS6|| align=right|14,8|| align=right|2,642|| align=right|0,076|| align=right|8,29|| align=right|4,295||MBA||11. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19175)||1991 PP2|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,030|| align=right|3,18|| align=right|4,009||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19176)||1991 PK3|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,109|| align=right|2,39|| align=right|4,047||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19177)||1991 PJ11|| align=right|14,1|| align=right|2,588|| align=right|0,204|| align=right|2,89|| align=right|4,163||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|19178 Walterbothe||1991 RV2|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,259|| align=right|3,89|| align=right|4,128||MBA||9. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(19179)||1991 RK8|| align=right|13,4|| align=right|2,696|| align=right|0,083|| align=right|10,34|| align=right|4,426||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(19180)||1991 RK16|| align=right|14,3|| align=right|2,593|| align=right|0,139|| align=right|2,86|| align=right|4,176||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(19181)||1991 SD1|| align=right|13,8|| align=right|2,552|| align=right|0,133|| align=right|13,79|| align=right|4,076||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|19182 Pitz||1991 TX2|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,089|| align=right|2,41|| align=right|4,299||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|19183 Amati||1991 TB5|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,182|| align=right|12,81|| align=right|4,345||MBA||5. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(19184)||1991 TB6|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,158|| align=right|16,03|| align=right|4,158||MBA||6. oktober 1991||Kleť||A. Mrkos
|-
|19185 Guarneri||1991 TL13|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,140|| align=right|9,56|| align=right|4,195||MBA||4. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19186)||1991 VY1|| align=right|13,9|| align=right|2,368|| align=right|0,281|| align=right|22,07|| align=right|3,644||MBA||5. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(19187)||1991 VU2|| align=right|13,5|| align=right|2,675|| align=right|0,203|| align=right|12,51|| align=right|4,374||MBA||4. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(19188)||1991 YT|| align=right|13,7|| align=right|2,701|| align=right|0,178|| align=right|11,70|| align=right|4,437||MBA||30. december 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|19189 Stradivari||1991 YE1|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,192|| align=right|14,26|| align=right|4,378||MBA||28. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|19190 Morihiroshi||1992 AM1|| align=right|13,4|| align=right|2,733|| align=right|0,086|| align=right|6,46|| align=right|4,518||MBA||10. januar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(19191)||1992 DT2|| align=right|15,5|| align=right|2,943|| align=right|0,029|| align=right|2,96|| align=right|5,049||MBA||23. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19192)||1992 DY5|| align=right|13,4|| align=right|2,949|| align=right|0,102|| align=right|3,41|| align=right|5,062||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19193)||1992 DK6|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,122|| align=right|2,90|| align=right|5,036||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19194)||1992 DG7|| align=right|14,1|| align=right|3,003|| align=right|0,112|| align=right|8,16|| align=right|5,202||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19195)||1992 DM7|| align=right|13,6|| align=right|2,942|| align=right|0,040|| align=right|2,99|| align=right|5,045||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19196)||1992 DQ7|| align=right|14,0|| align=right|3,089|| align=right|0,137|| align=right|2,88|| align=right|5,428||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19197)||1992 EO|| align=right|12,5|| align=right|3,094|| align=right|0,276|| align=right|14,16|| align=right|5,440||MBA||6. marec 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(19198)||1992 ED8|| align=right|14,4|| align=right|2,922|| align=right|0,052|| align=right|1,47|| align=right|4,994||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19199)||1992 FL3|| align=right|14,8|| align=right|3,130|| align=right|0,113|| align=right|2,36|| align=right|5,537||MBA||26. marec 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19200)||1992 GU2|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,050|| align=right|10,56|| align=right|5,137||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19201)||1992 GZ4|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,037|| align=right|2,42|| align=right|5,590||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19202)||1992 HN|| align=right|15,1|| align=right|2,208|| align=right|0,125|| align=right|5,07|| align=right|3,281||MBA||29. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19203)||1992 HJ2|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,040|| align=right|7,35|| align=right|3,449||MBA||27. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19204)||1992 ME|| align=right|14,1|| align=right|2,300|| align=right|0,253|| align=right|24,25|| align=right|3,487||MBA||21. junij 1992||Observatorij Palomar||J. Mueller
|-
|(19205)||1992 PT|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,205|| align=right|00,81|| align=right|3,760||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19206)||1992 PH4|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,228|| align=right|2,12|| align=right|3,616||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(19207)||1992 QS1|| align=right|13,2|| align=right|2,368|| align=right|0,123|| align=right|8,90|| align=right|3,642||MBA||24. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|19208 Starrfield||1992 RW|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,203|| align=right|2,90|| align=right|3,758||MBA||2. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(19209)||1992 UW2|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,215|| align=right|5,94|| align=right|3,445||MBA||25. oktober 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(19210)||1992 YE4|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,237|| align=right|4,09|| align=right|4,141||MBA||25. december 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(19211)||1993 DM|| align=right|14,2|| align=right|2,565|| align=right|0,076|| align=right|4,21|| align=right|4,107||MBA||21. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19212)||1993 FL18|| align=right|13,5|| align=right|2,742|| align=right|0,083|| align=right|5,07|| align=right|4,539||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19213)||1993 FF21|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,060|| align=right|3,08|| align=right|4,670||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19214)||1993 FT22|| align=right|13,5|| align=right|3,082|| align=right|0,063|| align=right|2,60|| align=right|5,411||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19215)||1993 FS29|| align=right|14,5|| align=right|2,849|| align=right|0,063|| align=right|3,74|| align=right|4,807||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19216)||1993 FA37|| align=right|13,7|| align=right|2,656|| align=right|0,156|| align=right|3,66|| align=right|4,327||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19217)||1993 FE43|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,094|| align=right|3,16|| align=right|4,676||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19218)||1993 FH49|| align=right|14,1|| align=right|2,895|| align=right|0,079|| align=right|1,65|| align=right|4,926||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19219)||1993 OH5|| align=right|14,2|| align=right|3,123|| align=right|0,111|| align=right|00,88|| align=right|5,518||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19220)||1993 OX11|| align=right|12,9|| align=right|3,155|| align=right|0,151|| align=right|2,89|| align=right|5,602||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19221)||1993 PD3|| align=right|15,4|| align=right|2,152|| align=right|0,019|| align=right|3,11|| align=right|3,156||MBA||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19222)||1993 QK1|| align=right|14,5|| align=right|2,369|| align=right|0,168|| align=right|2,33|| align=right|3,646||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19223)||1993 QH8|| align=right|13,9|| align=right|3,200|| align=right|0,136|| align=right|2,75|| align=right|5,724||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19224)||1993 RJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,253|| align=right|0,159|| align=right|6,49|| align=right|3,380||MBA||15. september 1993||Cima Ekar||A. Boattini
|-
|(19225)||1993 RX5|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,167|| align=right|2,16|| align=right|3,359||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|19226 Peiresc||1993 RA8|| align=right|12,8|| align=right|3,349|| align=right|0,034|| align=right|8,06|| align=right|6,128||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19227)||1993 RH16|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,167|| align=right|2,64|| align=right|3,662||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(19228)||1993 SN1|| align=right|15,3|| align=right|2,237|| align=right|0,191|| align=right|5,77|| align=right|3,344||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19229)||1993 SD5|| align=right|14,9|| align=right|2,210|| align=right|0,114|| align=right|6,32|| align=right|3,285||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19230)||1993 TU|| align=right|14,3|| align=right|2,196|| align=right|0,128|| align=right|4,38|| align=right|3,253||MBA||11. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19231)||1993 TL5|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,111|| align=right|3,29|| align=right|3,384||MBA||9. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19232)||1993 TJ15|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,193|| align=right|6,64|| align=right|3,377||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19233)||1993 UD7|| align=right|15,4|| align=right|2,191|| align=right|0,108|| align=right|3,88|| align=right|3,243||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|19234 Victoriahibbs||1993 VC1|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,210|| align=right|24,78|| align=right|3,406||MBA||9. november 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(19235)||1993 VS4|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,150|| align=right|11,04|| align=right|3,871||MBA||9. november 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19236)||1993 XV|| align=right|14,0|| align=right|2,476|| align=right|0,211|| align=right|6,38|| align=right|3,895||MBA||11. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19237)||1994 AP|| align=right|12,9|| align=right|2,312|| align=right|0,083|| align=right|7,12|| align=right|3,515||MBA||4. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19238)||1994 AV1|| align=right|14,3|| align=right|2,406|| align=right|0,180|| align=right|6,02|| align=right|3,731||MBA||9. januar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(19239)||1994 AM2|| align=right|12,9|| align=right|2,356|| align=right|0,126|| align=right|18,21|| align=right|3,615||MBA||7. januar 1994||Hidaka||H. Shiozawa
|-
|(19240)||1994 AZ10|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,165|| align=right|3,76|| align=right|4,129||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19241)||1994 BH4|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,119|| align=right|2,15|| align=right|3,749||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(19242)||1994 CB1|| align=right|14,0|| align=right|2,569|| align=right|0,299|| align=right|3,18|| align=right|4,116||MBA||3. februar 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|19243 Bunting||1994 CD9|| align=right|13,5|| align=right|2,331|| align=right|0,244|| align=right|23,74|| align=right|3,559||MBA||10. februar 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(19244)||1994 CX12|| align=right|14,0|| align=right|2,375|| align=right|0,065|| align=right|4,02|| align=right|3,659||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19245)||1994 EL2|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,191|| align=right|12,60|| align=right|4,072||MBA||8. marec 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(19246)||1994 EL7|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,175|| align=right|3,03|| align=right|3,648||MBA||14. marec 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(19247)||1994 LO1|| align=right|14,9|| align=right|1,870|| align=right|0,064|| align=right|27,43|| align=right|2,557||MBA||2. junij 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19248)||1994 PT|| align=right|13,5|| align=right|3,099|| align=right|0,206|| align=right|2,72|| align=right|5,453||MBA||14. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19249)||1994 PO25|| align=right|14,7|| align=right|2,915|| align=right|0,055|| align=right|2,72|| align=right|4,976||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19250)||1994 PF26|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,135|| align=right|3,49|| align=right|5,598||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov